Colossal Kaiju Combat (巨大・怪獣・コンバット) es una franquicia de videojuegos de luchas de monstruos gigantes creada por por Sunstone Games. Actualmente en desarrollo, cuenta con personajes originales creados por los miembros de la comunidad de dichos juegos. La primera versión es gratis, con cuatro monstruos tomados de un juego de Facebook llamado Kaijuland, que además incluía una versión de pago llamada "The Fall of Nemesis: Clash of the Kaijujin", con once personajes.

Desarrollo 
Colossal Kaiju Combat (originalmente "Combat Kaiju") busca ser un sucesor espiritual de Godzilla: Unleashed de Atari, Godzilla: Destroy All Monsters Melee y Godzilla: Save The Earth que apareció en PlayStation, PlayStation 2, Xbox, Gamecube y Wii. Simon Strange, un veterano de la industria de los videojuegos que ha trabajado más de 20 títulos de la consola, incluyendo los tres juegos mencionados de Godzilla durante 15 años así como Rampage: Total Destruction, otro juego de monstruso gigante - comenzó a conceptualizar Colossal Kaijuen su modo de  combate en 2011.
Strange se asoció con el dibujante de cómics, Matt Frank (de la serie de cabl Godzilla de IDW) para que colaborase con sus patrocinadores de Kickstarter para desarrollar sus monstruos en personajes jugables para el juego. Los primeros nuevo personajes jugables se votaron en la comunidad de respaldo (que también se acreditan como Miembros de Diseño del equipo).
Durante la campaña de Kickstarter, Colossal Kaiju Combat se reveló como la primera de las dos versiones de una serie de juegos . La primera versión, Kaijuland Battle (con una demostración de cuatro personajes), seguido por The Fall of Nemesis: Clash of the Kaijujin, la primera versión "grande" que incluiría a 11 caracteres (incluyendo nueve que fueron co-diseñados y votados por los patrocinadores de Kickstarter).

Fondo 
La primera campaña de Kickstarter del proyecto terminó el 2 de agosto 2012 y no tuvo éxito en su intento de alcanzar su meta de 350.000 dólares. Sin embargo, su segunda campaña de Kickstarter tuvo éxito después de recibir 112.513, con 1.247 apoyos.
Originalmente titulado "Kaiju Combat", Sunstone Games se vio en disputa de marca en el uso de la palabra "Kaiju" debido a que Wizards of the Coast declaró que era demasiado similar a su franquicia, Kaijudo: Clash of the Masters Duel. Para evitar complicaciones legales, Sunstone Juegos cambió el título de su juego y la franquicia a "Colossal Kaiju Combat".

Mercancías 
Para aumentar los ingresos para desarrollar más la primera versión, Colossal Kaiju Combat lanzó una serie de cartas coleccionables (y un juego de cartas con estas). Estas cartas se ajustan al espíritu de los juegos mediante la inclusión de monstruos diseñados por la comunidad de fans. El primer conjunto de cartas fueron dibujadas por Frankie B. Washington (artista y co-creador del cómic indie Robot King Akamatsu). A esto se unieron otras mercancías, tales como figurillas de los personajes jugables de la primera versión. También están disponibles en el sitio web de Sunstone e incluyen a Macrosaurus, Moratitan, Tornaq, DragonLotus, Duncan, Lycanoid y Ikameijin.

Véase también 
 Godzilla: Unleashed

Videojuegos de Kaiju
Videojuegos de lucha
Videojuegos de 2014
Videojuegos de Sunstone Games
Videojuegos de ciencia ficción
Videojuegos para Nintendo Switch
Videojuegos para Nintendo 3DS
Videojuegos para Wii U
Videojuegos para PlayStation 4
Videojuegos para Xbox One